El término Piñera o La Piñera puede referirse a:

Divisiones administrativas

En Asturias (España) 

 Piñera (C.P. 33629), división administrativa de Campamanes;
 Piñera (C.P. 33768), parroquia del concejo de Castropol;
 Piñera (C.P. 33159), parroquia del concejo de Cudillero;
 Piñera (C.P. 33392), parroquia de Gijón;
 Piñera, parroquia del concejo de Lena;
 Piñera (C.P. 33425), división administrativa de Llanera;
 Piñera, parroquia del concejo de Cangas del Narcea;
 Piñera (C.P. 33719), parroquia del concejo de Navia;
 Piñera (C.P. 33174), división administrativa de Oviedo;
 Piñera de Barredo (C.P. 33879), división administrativa de Gijón;
 Piñera de Morcín (C.P. 33162), división administrativa de Morcín;
 Piñera de San Félix (C.P. 33875), división administrativa de San Félix;
 La Piñera (C.P. 33817), parroquia del concejo de Cangas de Narcea;
 La Piñera (C.P. 33945), división administrativa de El Entrego;
 La Piñera (C.P. 33490), división administrativa de Gozón;
 La Piñera, parroquia del concejo de Morcín;
 La Piñera (C.P. 33584), división administrativa de Sevares;
 La Piñera (C.P. 33310), división administrativa de Villaviciosa;
 Las Piñeras (C.P. 33128), división administrativa;
 San Juan de Piñera, una parroquia en Cudillero.

Otras localidades 
 Piñera, pueblo en Paysandú, Uruguay

Personas 
 Piñera, apellido.
 Familia Piñera, familia chilena.
 Sebastián Piñera, empresario y expresidente de Chile.
 José Piñera Echenique, economista y político chileno, hermano de Sebastián.
 Pablo Piñera, economista y político chileno, hermano de Sebastián y José.
 Miguel Piñera, conocido como Negro Piñera, empresario y cantante chileno, hermano de los anteriores.
 Bernardino Piñera, arzobispo y médico chileno, tío de los anteriores.
 José Piñera Carvallo, ingeniero y político chileno, hermano del anterior y padre de Sebastián, José, Pablo y Miguel Piñera.
 Virgilio Piñera, escritor y traductor cubano.